Электрохимический потенциал — химический потенциал электрически заряженных частиц и квазичастиц (ионы, электроны, дырки) в электрическом поле (термин предложен в 1929 г. Э. А. Гуггенгеймом). Специальный термин понадобился по причине принятого в литературе условного разбиения электрохимического потенциала на неэлектрическую и электрическую части. С теоретической точки зрения такое разделение носит чисто формальный характер, поскольку носителями заряда служат те же самые формульные единицы, с которыми соотносят обычный химический потенциал, и поэтому нет способа раздельного определения его химической и электрической составляющих. Практически же разделение электрохимического потенциала на две части иногда оказывается хорошим приближением, ибо в природе существуют частицы (электроны и позитроны), для которых вследствие малости их массы вклад неэлектрической части в электрохимический потенциал пренебрежимо мал по сравнению со вкладом электрической составляющей.

Физический смысл электрохимического потенциала заключается в том, что его изменение равно работе для перехода системы из состояния  в состояние  с изменением химической, осмотической и электрической энергий: . Здесь:  - химические потенциалы в состоянии  и , - универсальная газовая постоянная,  - абсолютная температура,  - молярная концентрация,  - заряд иона в единицах элементарного заряда,  Кл/кмоль - постоянная Фарадея,  - разность потенциалов между растворами.

См. также 
 Химический потенциал
 Энергия Гиббса

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Термодинамика